Il doppio del torneo di tennis Internazionali Femminili di Palermo 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Halle Carroll e María José Gaidano che hanno battuto in finale Petra Langrová e Ana-Maria Segura-Perez 6–3, 4–6, 6–3.

Teste di serie 

 Mercedes Paz  Patricia Tarabini (semifinali)
 Silvia Farina /  Sandrine Testud (primo turno)

 Beverly Bowes /  Laura Garrone (quarti di finale)
 Petra Langrová /  Ana-Maria Segura-Perez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali Femminili di Palermo 1992